«Царь Соломон: Мудрейший из мудрых» () — телевизионный фильм о жизни пророка Соломона.

Сюжет 
Сын Давида и Вирсавии, царь Соломон прожил бурную и героическую жизнь. Его правление называли «Божественным даром». Он прославился огромной мудростью, обладал неслыханными богатствами, построил величественный Иерусалимский храм и сделал свою страну могучим и процветающим государством.

И, конечно же, у Соломона было очень много женщин — от красавицы Абишаг, прибывшей во дворец, чтобы скрасить последние годы престарелого царя Давида, до царицы Савской, о любовном и политическом союзе с которой говорил весь древний мир…

Примечания 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1997 года
Телефильмы США
Телефильмы Италии
Телефильмы Великобритании
Телефильмы Франции
Телефильмы Испании
Фильмы Роджера Янга
Фильмы о христианстве
Фильмы Нидерландов 1997 года
Фильмы Чехии 1997 года
Фильмы Испании 1999 года